Blauwe vinvis, in het Engels Blue whale
 Blue Whale (schip, 1955), een kraanschip en pijpenlegger van Iron Ore Transport Company
 Blue Whale (spel), een vermeend spel op sociale media, waarbij mensen uiteindelijk zelfmoord zouden moeten plegen